Sälischulhaus bezeichnet denkmalgeschützte Schulgebäude in der Schweiz:
 Sälischulhaus (Olten), ein Schulhaus der Nachkriegsmoderne in Olten
 Sälischulhaus (Schönenwerd), ein Schulhaus des Heimatstils in Schönenwerd